Алекса́ндр Алекса́ндрович Дерю́гин
 Дерюгин, Александр Александрович (1933—2012) — советский и российский учёный в области проектирования запоминающих устройств и высокопроизводительных вычислительных систем.
 Дерюгин, Александр Александрович (1928—1988) — советский филолог-классик, романист и русист, педагог.